Кубок Словении по футболу 2010/2011 годов () — 20-й розыгрыш Кубка Словении по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2010/2011
Спорт в Словении в 2010 году
Спорт в Словении в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году